Bykanowo () – nazwa toponimów w Rosji

 Bykanowo – wieś w rejonie obojańskim obwodu kurskiego
 Bykanowo – wieś w rejonie oktiabrskim obwodu kurskiego

Zobacz także 
 Bykáň – przystanek kolejowy w Czechach

Strony ujednoznaczniające